Masontown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Masontown (Colorado)
 Masontown (North Carolina)
 Masontown (Pennsylvania)
 Masontown (West Virginia)